Minami Kuramitsu es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

En la serie, es el abuelo de Mihoshi Kuramitsu y Comisionado de la Policía Galáctica. La familia Kuramitsu es una de las más poderosas del plante Seniwa, además de ser bastantes dominantes en la Policía Galáctica.

Él quiere bastante a su nieta, tanto que cuando recibió una carta en la tercera serie de OVAs Tenchi Muyō!: Ryo-Ōki, diciendo que había sido abusada por Tenchi Masaki, envió a su hermano Misao a bordo de una nave gigante para rescatar a Mihoshi y destruir la Tierra para matar a Tenchi. 

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción
Policías ficticios

en:Minami Kuramitsu